Selchow – frazione della città tedesca di Storkow (Mark)
 Selchow – frazione del comune tedesco di Schönefeld